VM i snooker 2009 (Betfred.com World Snooker Championship) spelades den 18 april – 4 maj 2009 i The Crucible Theatre i Sheffield, England. Titelförsvarare var Ronnie O'Sullivan. Ny sponsor för turneringen var spelföretaget Betfred.com , som tog över efter tre år med 888.com.

Händelser under turneringen 
 John Higgins vann sin tredje VM-titel totalt, elva år efter den första. Ingen annan spelare i modern tid har haft så lång tidsperiod mellan sin första och sista titel, det tidigare rekordet hade Alex Higgins med tio år (1972 – 1982). Rekordet skulle dock komma att slås av John Higgins själv, då han vann VM 2011.

 Michaela Tabb blev den första kvinnan att döma en VM-final.

 Det gjordes 83 centuries under VM, vilket var nytt rekord med bred marginal. Det tidigare rekordet var 68 centuries och sattes 2002 och 2007.

 I semifinalen mellan Higgins och Mark Allen ledde Higgins 13–3 och 14–4, men Allen kom tillbaka till 15–12 och 16–13 innan Higgins slutligen vann 17–13. I semifinalen mellan Shaun Murphy och Neil Robertson ledde Murphy 14–7 innan Robertson tog 7 frames i rad. Murphy avslutade sedan med tre breaks över 80, varav ett en century, och vann 17–14.

 Neil Robertson blev den förste australiensaren sedan Eddie Charlton 1982 att gå till semifinal i VM .

 I kvartsfinalen mot Neil Robertson gjorde Stephen Maguire turneringens 69:e centurybreak, vilket var ett nytt rekord.

 Mark Selby tangerade rekordet för flest centuries i en VM-match: Fem stycken i kvartsfinalen mot John Higgins . Trots detta vann Higgins 13–12, den andra matchen i rad för hans del som gick till avgörande sista frame.

 Stephen Hendry gjorde i sin kvartsfinal mot Shaun Murphy sitt nionde maximumbreak i professionella turneringar. Därmed delade han nu åter rekordet för flest maximumbreaks med Ronnie O'Sullivan, som under föregående VM gick förbi. Detta var det sammanlagt nionde maximumbreaket i The Crucible, Hendry (två) och O'Sullivan (tre) är de enda som gjort fler än ett.

 Stephen Maguire och Mark King spelade det längsta framet någonsin i The Crucible, 75 minuter och 0 sekunder. Framet vanns av Maguire. Det tidigare rekordet var från VM-finalen 2006, då Peter Ebdon och Graeme Dott spelade ett frame som tog 74 minuter och 8 sekunder. Det längsta framet någonsin tog 93 minuter och 12 sekunder (Shaun Murphy och Dave Harold i China Open 2008) .

 John Higgins och Jamie Cope spelade en högdramatisk match i andra omgången som fick avbrytas två gånger under de två sista framen på grund av att åskådare i publiken kollapsade och behövde läkarvård på plats .

 Regerande världsmästaren Ronnie O'Sullivan blev utslagen redan i andra omgången mot Mark Allen.

 Fjorton av sexton seedade spelare gick vidare från första omgången. De enda som blev utslagna var Peter Ebdon (mot Nigel Bond) och Joe Perry (mot Jamie Cope).

 I matchen i första omgången mellan den sjufaldige världsmästaren Stephen Hendry och den tvåfaldige världsmästaren Mark Williams ledde Williams med 7–5, men fick problem med kölädret. Efter att ha tagit en paus och bytt ut det mot ett nytt förlorade han fem raka frames och matchen med 7–10.

 Stephen Hendry vann sitt 1000:e frame i The Crucible i åttondelsfinalen mot Ding Junhui. I det aktuella framet gjorde han ett break på 140 poäng.

 Rory McLeod blev den förste färgade spelaren att spela i The Crucible. Övriga debutanter var Ricky Walden, Andrew Higginson och Martin Gould

Resultat

Final

Huvudturnering

Kval

Andra omgången - femte omgången 

Kvalet avgjordes 25 februari - 4 mars och 8 - 10 mars 2009 i Badminton Hall, English Institute of Sport Sheffield. Efter kvalet lottades de spelare som tagit sig vidare mot dem som är seedade till huvudturneringen.

Första omgången 
 26.2.2009 Bäst av 19 frames

Förkval 
Till skillnad från andra turneringar kan också vissa spelare som inte spelar på proffstouren delta i kvalet. Alla matcher i förkvalet spelas som bäst av 9 frames.

Andra omgången 
 25.2.2009 Bäst av 9 frames

Första omgången 
 25.2.2009 Bäst av 9 frames

Externa länkar

Noter

Källor 
 World Snooker
 Global Snooker Centre

Externa länkar 
 

2009 i Storbritannien
Snookersäsongen 2008/2009
2009
Sportevenemang i Sheffield